

Новоберезовка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Новоберезовка — село, Аромашевський район, Тюменська область
 Новоберезовка — село, Первомайський район, Алтайський край